Демелаш — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Игрем Демелаш — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Хабте Демелаш — эфиопский бегун на длинные дистанции.